Французская академия — научное учреждение во Франции, целью которого является изучение французского языка и литературы и формирование языковой и литературной нормы французского языка; часть Французского института.
 Французская академия наук
 Французская академия музыки
 Французская академия в Риме — французская академия искусств на вилле Медичи, на холме Пинчо в Риме.